Régiment peut faire référence à :
 Un régiment, unité militaire
 Régiment, une circonscription territoriale de l'ancienne République de Venise
 Post Regiment, un groupe de punk polonais